Судиенко, Евгений Александрович (1870 — 1919) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Черниговской губернии.
 Судиенко, Иосиф (Осип) Михайлович (1830—1892) — российский государственный деятель, владимирский губернатор с 1876 по 1892 годы.